Léopold Davout peut désigner :
 Léopold Davout (1829-1904), général français sous le Second Empire ;
 Léopold Davout (1904-1985), colonel français de l'armée de l'air.